

Учебные заведения 

 Донецкий институт психологии и предпринимательства
 Донецкий институт социального образования
 Донецкий институт туристического бизнеса
 Донецкий государственный институт искусственного интеллекта
 Донецкий институт внутренних дел
 Донецкий институт здоровья, физического воспитания и спорта
 Донецкий институт предпринимательства
 Донецкий институт управления
 Донецкий институт железнодорожного транспорта
 Донецкий экономико-гуманитарный институт
 Донецкий институт рынка и социальной политики

Переименованные 
 Донецкий государственный медицинский институт — переименован в Донецкий государственный медицинский университет
 Донецкий институт советской торговли — переименован в Донецкий национальный университет экономики и торговли
 Донецкий политехнический институт — переименован в Донецкий национальный технический университет
 Донецкий педагогический институт — переименован в Донецкий национальный университет
 Донецкий институт экономики и хозяйственного права — переименован в Донецкий университет экономики и права
 Донецкий горный институт — переименован в Донецкий национальный технический университет
 Донецкий индустриальный институт — переименован в Донецкий национальный технический университет

Научные заведения 

 Донецкий институт прикладной математики и механики
 Донецкий институт физико-органической химии и углехимии
 Донецкий институт физико-химический
Донецкий институт экономики промышленности
 Донецкий физико-технический институт

См. также 
 Донецкий университет